Мая:
 Мая (приток Алдана) — река в Хабаровском крае и Якутии.
 Мая (приток Уды) — река в Амурской области и Хабаровском крае.
 Мая (Порту) — город в Португалии.
 Мая (район) — район (фрегезия) в округе Порту (Португалия).
 Мая (Рибейра-Гранди) — район (фрегезия) в Португалии на Азорских островах.
 Мая (Чад) — деревня в Чаде.

См. также 
 Майа Скорис — персонаж телесериала «4400».
 Майя (значения)